Ramsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ramsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (32,1 ha)
Ramsjön, Falkenbergs kommun, numera torrlagd sjö i Falkenbergs kommun
Ramsjön (Ramkvilla socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (12,5 ha)
Ramsjön (Svarttorps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (1,49 km²)
 Ramsjön, Härryda kommun se: Rammsjön (Björketorps socken, Västergötland),  (8,28 ha)
Lilla Ramsjön, sjö i Partille kommun,  (1,1 ha)
Stora Ramsjön, sjö i Lerums kommun och Partille kommun,  (9,42 ha)
Ramsjön (Stora Malms socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (12,5 ha)
Ramsjön, Haninge kommun, sjö i Haninge kommun i Tyresåns sjösystem,  (12,5 ha)
Ramsjön (Björklinge socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (16,8 ha)
Ramsjön (Skogs-Tibble socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (16,3 ha)
Ramsjön (Vätö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Ramsjön, Heby kommun, sjö i Morgongåva i Heby kommun,  (35 ha)
Lill-Ramsjön, sjö i Vindelns kommun,  (1,05 km²)
Stor-Ramsjön, sjö i Vindelns kommun,  (3,23 km²)

Se även
Ramsjösjön
Ramsjöarna
Ramsjö
Rammsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn